Die Abkürzung TBT steht für:
 Tributylzinn-Verbindungen (engl. Tributyltin), eine Gruppe organischer Zinnverbindungen, im Speziellen Tributylzinnhydrid
 Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (engl. Abkz. TBT), ein Abkommen der Welthandelsorganisation
 Flughafen Tabatinga (IATA-Code)
 Tampa Bay Times, eine Tageszeitung aus dem Großraum Tampa
 Total Bottom Time, siehe Grundzeit (Tauchen)

TBT